Bilanz steht für:
 Bilanz, buchhalterische Aufstellung von Herkunft und Verwendung des Kapitals 
 Leistungsbilanz (Energietechnik), Berechnung zur Auslegung von Versorgungsanlagen und -netzen
 Stoffbilanz, Erfassung von Herkunft und Verbleib von Stoffströmen; siehe Stoffstromanalyse
 Bilanz (deutsches Wirtschaftsmagazin), 2014–2019
 Bilanz (Schweizer Wirtschaftsmagazin), seit Mitte der 1970er Jahre 

Siehe auch: